Dans l’univers de fiction de Dune de Frank Herbert, l’Empereur Dieu, Leto II mène l’humanité sur le Sentier d’Or, ou Secher Nbiw en langage Fremen, chemin de la sauvegarde de l’humanité. Pour y parvenir, il soumet l’humanité à 35 siècles de paix forcée, et entend par là modifier en profondeur le schéma génétique humain, soustraire son inclination aux guerres et le joug de l’ancienne structure féodale.

L’empereur pratique un programme de sélection génétique sur la lignée Corrino — Atréides afin d'obtenir des individus capables d'échapper aux visions prescientes.

Un autre élément du Sentier d’Or fut la Grande Dispersion qui, propageant l’humanité de galaxies en galaxies, la fit accéder à l’infinité la mettant ainsi à l’abri de l’extinction.

Sans le Sentier d'Or, l'humanité aurait déjà disparu dans les années ou siècles suivant les événements des Enfants de Dune.

Paix de Leto 
La Paix de Leto est une période durant laquelle, grâce aux actions de l’Empereur-Dieu Leto II, le taux de conflits est tombé à moins de 2 % de ce qu’il était avant la prise du pouvoir de Leto.

 Les Enfants de Dune, .

Cette paix artificielle a été imposée dans le cadre du Sentier d'Or. Leto contrôle et impose l’inactivité à toutes les forces, contenant les possibilités de l’Humanité comme dans une cocotte-minute. À la mort du Tyran, cette « paix » vole en éclats provoquant la Grande Dispersion, propulsant toute l’Humanité sur de nombreux et nouveaux chemins.

Voir également 
 Dans le Bouddhisme, inspiration non négligeable dans le cycle de Dune, le Noble sentier octuple conduit au Nirvāna.
 Dans le cycle de Fondation écrit par Isaac Asimov, le plan Seldon doit être capable de sortir au plus vite l’Humanité de l’ère de Chaos.
 Dans le jeu de rôle Nephilim, le Sentier d’Or est un projet des Kaïm, datant de l’Atlantide, dont le but était d’intégrer le Ka-Soleil aux Pentacles Élémentaires.
 Le sentier d'or fait aussi implicitement référence à la route de briques jaunes du Magicien d'Oz dans lequel le sentier d'or désigne un des trois chemins, qui mène à la cité d'émeraude.

Références 

Lexique de Dune